Chilodus är ett släkte av fiskar. Chilodus ingår i familjen Chilodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Chilodus